

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Сервий Корнелий Цетег (патриций) и Луций Виселлий Варрон (плебей); консулы-суффекты: Гай Кальпурний Авиола (плебей) и Публий Корнелий Лентул Сципион (патриций); квестор: Куций Луп.
 Император Тиберий подарил 2 миллиона сестерциев Корнелии, ставшей весталкой. Этот подарок вошёл в историю как хрестоматийный пример огромных сумм, которые весталки получали от принцепсов сената.

Родились 
 Квинт Юлий Кордин Рутилий Галлик — римский политический деятель второй половины I века.
 Тит Вестриций Спуринна — римский государственный деятель второй половины I века — начала II века.

Скончались 

  — Консул Римской империи 1 года до н. э.
 Намхе Чхачхаун — король Силлы (Корея) (4—24)
 Страбон — греческий историк и географ. 
 Такфаринат — предводитель восстания против римлян в провинции Африка (17—24); покончил жизнь самоубийством

См. также

Примечания